

Sigle 
Interactive Transaction Executive – una tipologia di dirigente nella strategia d'azienda

Chimica 
 ITX – abbreviazione di isopropiltioxantone, un fissante per vernici

Codici 
 itx – codice ISO 639-3 della lingua itik